Woodseaves est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Woodseaves, hameau de Sutton upon Tern, Shropshire
Woodseaves, village du Staffordshire

Homonymie de toponyme